Гранін Данило Олександрович (справжнє прізвище — Герман; 1 січня 1919 ) — російський письменник 
 Гранін Юрій Дмитрович (нар. 1950) — російський  філософ, журналіст.